Seshollowaterboyz (произносится как «Sesh Hollow Water Boys») — хип-хоп-коллектив из Лос-Анджелеса, изначально состоящий из четырёх  Bones, Xavier Wulf, Криса Трэвиса и Eddy Baker; последние три рэпера является бывшими участниками распавшегося андеграунд-хип-хоп-коллектива Raider Klan. Они широко известны как одна из самых влиятельных интернет-хип-хоп-групп середины-конца 2010 года.

Название коллектива это сочетание их собственных лейблов TeamSesh, HollowSquad, Waterboyz и Healthy Boyz. Они выступали на известных площадках, таких как обсерватория в Санта-Ане (Калифорния) 13 ноября 2015 года и  в Лос-Анджелесе 30 января 2016 года. Крис Трэвис покинул группу примерно в ноябре 2019 года, в конце концов рассорив некоторых участников группы после ухода.

Состав 
 Bones (2014—)
 Xavier Wulf (2014—)
 Eddy Baker (2014—)
 Крис Трэвис (2014—2019)

Примечания 

Музыкальные коллективы из Лос-Анджелеса
Хип-хоп-группы США